Municipio de Allens Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Allens Grove (condado de Mason, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Allens Grove (condado de Scott, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Scott.